Chotjewitz ist der Familienname folgender Personen:

 David Chotjewitz (* 1964), deutscher Schriftsteller und Regisseur
 Peter O. Chotjewitz (1934–2010), deutscher Schriftsteller und Jurist
 Renate Chotjewitz-Häfner (1937–2008), deutsche Publizistin, Autorin und Übersetzerin